Ligne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ligné, Loire-Atlantique, kommun i departementet Loire-Atlantique, 
 Ligné, Charente, kommun i departementet Charente,